Boavista puede referirse a:

 Equipo de fútbol de Brasil Boavista Sport Club

 Isla de Boavista, es una isla perteneciente al país de Cabo Verde.
 Municipio de Boavista es un municipio perteneciente a la isla de Boavista en Cabo Verde.

 Boavista dos Pinheiros, es una freguesia de Portugal perteneciente al municipio de Odemira.
 El circuito de Boavista, un circuito urbano de carreras de Oporto (Portugal).
 El Boavista Futebol Clube, un club de fútbol de la ciudad de Oporto (Portugal).